Lampião — objeto destinado à iluminação
Lampião (cangaceiro) — apelido do cangaceiro Virgulino Ferreira da Silva
O Lampião da Esquina — periódico brasileiro extinto

Cinema e televisão do Brasil 
Lampião, o Rei do Cangaço — filme de 1964 com Leonardo Villar
Cangaceiros de Lampião — filme de 1967 com Vanja Orico e Milton Ribeiro
Lampião e Maria Bonita — minissérie de 1982 com Nelson Xavier e Tânia Alves

Desambiguações de cinema